David Gill – astronomo britannico
 David Gill – dirigente calcistico britannico
 David Gill – regista britannico